Амелия — имя и фамилия немецкого происхождения. От древнегерманского имени Amalia (amal — «труд, работа»):

Известные носители

Имя 
 Амелия Адамо — шведский журналист, издатель, главный редактор.
 Амелия Вега — первая Мисс Вселенная из Доминиканской республики.
 Амелия Лейхтенбергская — вторая супруга императора Бразилии Педру I.
 Амелия Орлеанская — принцесса Орлеанская, жена короля Португалии Карлуша I, королева-консорт Португалии.
 Амелия Эрхарт — американский авиатор, одна из первых женщин-пилотов, первая женщина, перелетевшая Атлантический океан.
 Амелия Понд — героиня британского сериала «Доктор Кто».
 
 Амелия Саксен-Кобург-Готская (1848—1894) — немецкая принцесса из Саксен-Кобург-Готского дома, герцогиня Саксонская.
 Амелия Филиппина де Бурбон (1834—1905) — испанская инфанта, дочь инфанта Франсиско де Паула.

Фамилия 
 Амелия, Марко (род. 1982) — итальянский футболист, вратарь клуба «Милан».

Другое 
 Амелия — город в Италии.
 Амелия — роман Генри Филдинга.
  — астероид, открытый в 1922 году.
 Амелия — биографический фильм Миры Наир о жизни Амелии Эрхарт.
 Амелия-Родригис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.

См. также 
 Амалия
 Амилия (значения)
 Амели